Romano Lemm, né le  à Dielsdorf, est un joueur suisse de hockey sur glace évoluant en tant que centre.

Carrière en club 

Romano Lemm a fait ses débuts en Ligue Nationale A lors de la saison 2001-2002 avec les Kloten Flyers, club avec lequel il a également fait toutes ses classes de junior. Après huit ans passés à Kloten, il a signé en 2008 un contrat avec le HC Lugano.

Il s'est à nouveau engagé pour une durée de quatre ans dès la saison 2010-2011 en faveur des Kloten Flyers.

Carrière en équipe nationale 

Il a participé avec l'équipe de Suisse aux championnats du monde en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ainsi qu'aux Jeux olympiques 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|2000-2001||Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||31||19||29||48||18||6||3||6||9||0
|-
|HC Thurgovie||LNB||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2001-2002||Kloten Flyers||LNA||-||-||-||-||-||11||5||2||7||0
|-
|Kloten Flyers U20||Juniors Élites A||9||9||7||16||6||3||4||1||5||2
|-
|2002-2003||Kloten Flyers||LNA||40||4||3||7||12||5||2||1||3||2
|-
|2003-2004||Kloten Flyers||LNA||19||6||1||7||6||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Kloten Flyers||LNA||44||9||16||25||6||5||2||1||3||2
|-
|2005-2006||Kloten Flyers||LNA||43||6||9||15||14||11||3||5||8||4
|-
|2006-2007||Kloten Flyers||LNA||44||17||14||31||20||11||4||3||7||20
|-
|2007-2008||Kloten Flyers||LNA||49||14||16||30||36||3||0||1||1||27
|-
|2008-2009||HC Lugano||LNA||19||4||6||10||2||7||0||1||1||0
|-
|2009-2010||HC Lugano||LNA||41||8||7||15||20||4||5||0||5||0
|-
|2010-2011||Kloten Flyers|| LNA||41||9||11||20||60||16||1||5||6||10
|-
|2011-2012||Kloten Flyers||LNA||18||9||6||15||10||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Kloten Flyers||LNA||24||2||6||8||6||5||0||2||2||4
|-
|2013-2014|| Kloten Flyers || LNA || 50|| 5|| 9|| 14|| 16|| 16|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
|2014-2015|| Kloten Flyers || LNA || 42|| 7|| 11|| 18|| 22|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2015-2016|| Kloten Flyers || LNA || 46|| 1|| 5|| 6|| 12|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2016-2017|| Kloten Flyers || LNA || 49|| 4|| 3|| 7|| 20|| 5|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
|2017-2018|| Kloten Flyers || LNA || 17|| 1|| 1|| 2|| 4|| 6|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2018-2019|| Kloten Flyers || LNB || 37|| 8|| 14|| 22|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2019-2020|| Kloten Flyers || LNB || 39|| 12|| 6|| 18|| 22|| 5|| 1|| 2|| 3|| 0

|2001|| Suisse -18||Championnat du monde -18
|7||1||5||6||4||+1||
|-
|2002|| Suisse -18||Championnat du monde -18
|8||3||3||6||4||-1||
|-
|2003|| Suisse -20||Championnat du monde -20
|6||0||0||0||2||+1||
|-
|2005||||Championnat du monde
|7||1||3||4||0||-2||
|-
|2006|| Suisse||Jeux olympiques
|6||2||0||2||8||0||
|-
|2006|| Suisse||Championnat du monde
|6||0||2||2||2||-2||
|-
|2007|| Suisse||Championnat du monde
|7||0||4||4||6||-2||
|-
|2008|| Suisse||Championnat du monde
|7||1||0||1||2||-1||
|-
|2008||ERC Ingolstadt||Coupe Spengler||3||1||2||3||0|| ||
|-
|2009|| Suisse||Championnat du monde
|6||2||1||3||0||+1||
|-
|2010|| Suisse||Jeux olympiques
|5||2||0||2||2||0||
|-
|2010|| Suisse||Championnat du monde
|7||0||0||0||0||-3||
|-
|2011|| Suisse||Championnat du monde
|4||0||1||1||2||+1||

Voir aussi

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1984
Naissance dans le canton de Zurich
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Sportif zurichois
Attaquant de hockey sur glace